Liz es un nombre de origen hebreo, significa "la promesa de Dios".
El nombre se puede referir a:

 Liz, una variante de forma corta de los nombres Lizbeth, Lizette, Lisette y Lizeth 
 Liz Taylor, actriz de Reino Unido.
 Liz Torres, cantante y actriz estadounidense.
 Liz Ureta, actriz peruana.
 Liz Gallardo, actriz mexicana.
 Liz Freitez, cantante venezolana exintegrante de la orquesta Los Melódicos.
 Liz Vero, modelo chilena.
 Liz Solari, modelo argentina nacida en Colombia.
 Liz Allan, personaje ficticio del cómic Spider-Man.
 Liz Claiborne, diseñadora de ropa.
 Liz Vassey, actriz estadounidense.
 Liz Renay, escritora.
 Liz Danes, personaje ficticio de la serie de televisión Gilmore Girls.
 Liz, caimán ficticio de Animal Crossing.